Els Països Catalans comprenen els municipis dels territoris de l'Alguer, Andorra, Catalunya, Catalunya Nord, la Franja de Ponent, el País Valencià, les Illes Balears i El Carxe.

Municipis amb més de 20.000 habitants 
En la següent taula es recullen els municipis dels Països Catalans amb més de 20.000 habitants ordenats per població, segons les dades oficials de l'INE d'Espanya, del Departament d'Estadística d'Andorra i de l'ISTAT d'Itàlia a data 1 de gener de 2021, així com de l'INSEE de França a dia 1 de gener de 2019. Les capitals de comarca queden marcades en negreta.

Referències 

Municipis per poblacio
Llistes de municipis